
Лазерное охлаждение относится к числу методов, в которых атомные и молекулярные образцы охлаждаются за счёт взаимодействия с одним или более полей лазерного излучения. Чаще всего под лазерным охлаждением подразумевают доплеровское охлаждение, так как до сих пор оно является наиболее распространённым методом лазерного охлаждения.

Методы лазерного охлаждения включают в себя:
 Доплеровское охлаждение. Процесс основан на поглощении атомами фотонов с последующим спонтанным переизлучением фотона с частотой, большей чем у поглощённого фотона. Таким образом, излучённый фотон имеет большую энергию, чем поглощённый. Разность энергий этих фотонов «заимствуется» из энергии теплового движения атома.
 Сизифово охлаждение
 Охлаждение методом боковой полосы
 Селективное по скоростям когерентное пленение заселённостей (VSCPT)
 Антистоксовое неупругое рассеяние света (как правило, в виде флуоресценции или комбинационного рассеяния)
 Использование

Примечания

Литература 
 Коэн-Тануджи К. Н. Управление атомами с помощью фотонов // УФН. 1999. т. 169, № 3, с. 292—304.
 Neuhauser, W. and Hohenstatt, M. and Toschek, P. and Dehmelt, H. Optical-sideband cooling of visible atom cloud confined in parabolic well // Phys. Rev. Lett. 1978. V. 41, № 4. P. 233—236
 Филлипс У. Д. Лазерное охлаждение и пленение нейтральных атомов // УФН. 1999. т. 169, № 3. с. 305—322.

термодинамика
атомная физика
холодильная техника
применение лазеров
лазерное охлаждение